Il singolare maschile del TEAN International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thiemo de Bakker era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Daniel Gimeno-Traver.

Daniel Gimeno-Traver ha battuto in finale Thomas Schoorel 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Daniel Gimeno-Traver (Campione)
  Dudi Sela (primo turno)
  Jesse Huta Galung (semifinali)
  Thiemo de Bakker (semifinali)

  Olivier Rochus (primo turno)
  Ruben Bemelmans (quarti di finale)
  Simon Greul (primo turno)
  Steve Darcis (primo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Parte bassa

Note 
 
 

TEAN International 2013
ATP Challenger Tour 2013